Стечковский — фамилия.
 Стечковский, Казимир (род. 1947) — французский шахматист, международный мастер (1984).
 Стечковский, Ян Кантий (1862—1929) — польский государственный и политический деятель, экономист, юрист, премьер-министр в 1918 году.

 Стечковска, Юстина — польская певица, скрипачка, актриса.